Срнетица може да се односи на:

 Срнетица (планина), планина у Босанској крајини, БиХ
 Срнетица (Источни Дрвар), насеље у општини Источни Дрвар, Република Српска, БиХ
 Подсрнетица, насеље у општини Петровац, Република Српска, БиХ